Díaz Colodrero puede referirse a:

 Felipe Díaz Colodrero, político argentino, gobernador de Corrientes de 1786 a 1788;
 Pedro Díaz Colodrero (1779 - 1859), político argentino firmante de la Constitución Argentina de 1853;
 Agustín Díaz Colodrero (1790 - 1829), militar argentino;
 Augusto Díaz Colodrero, político argentino, gobernador interino de Corrientes en 1878;
 Pedro Díaz Colodrero, político argentino, gobernador interino de Corrientes en 1932;
 Diego Nicolás Díaz Colodrero, político argentino, gobernador de Corrientes entre 1963 y 1966.